Богуслав Сохнацкий () — польский актёр театра, кино и телевидения, также актёр озвучивания и театральный педагог.

Биография 
Богуслав Сохнацкий родился 14 октября 1930 года в Катовице. Актёрское образование получил в Киношколе в Лодзи, которую окончил в 1953 году. Дебютировал в театре в 1953 в Жешуве. Актёр театров в Жешуве и Лодзи, был также преподавателем Киношколы в Лодзи. Выступал в спектаклях «театра телевидения» в 1958—2003 годах. Умер 26 июля 2004 года в Лодзи и там похоронен на «Аллее заслуженных» на коммунальном кладбище Долы.

Избранная фильмография

Признание 
 1966 — Нагрудный знак 1000-летия польского государства.
 1973 — Золотой Крест Заслуги.
 1982 — Заслуженный деятель культуры Польши.
 1985 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.
 1998 — Офицерский крест Ордена Возрождения Польши.

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Актёры озвучивания Польши
Выпускники Киношколы в Лодзи
Преподаватели киношкол Польши
Похороненные в Лодзи